Gastein Ladies 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования проводились на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2011 является 5-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Бадгастайне, Австрия с 11 по 18 июля. Турнир продолжил постуимблдонскую грунтовую серию соревнований в Европе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Юлия Гёргес (№ 16 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 

| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Л.Домингес
| RD1-score16-1=0
| RD1-score16-2=65
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Л.Поус
| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К.Барруа
| RD2-score02-1=66
| RD2-score02-2=65
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Н.Колар
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=68
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= К.Первак
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= Н.Хофманова
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Д.Евтимова
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=6| RD2-seed07= 
| RD2-team07= П.Мартич
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08={{Nowrap| П.Майр}}
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Л.Поус
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=65
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=8
| RD3-team02= К.Первак
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=7| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Д.Евтимова
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=8
| RD4-team01= К.Первак
| RD4-score01-1=0
| RD4-score01-2=0
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02=

Секция 2

Финал 

Мария Хосе Мартинес Санчес выиграла свой 1-й турнир в году и 4-й за карьеру на соревнованиях ассоциации, выходила в финалы турниров ассоциации только на грунте. Патриция Майр-Ахлайтнер уступила свой дебютный финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд 

Ева Бирнерова выиграла свой 1-й в году и 2-й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации. Победила на соревнованиях ассоциации впервые за 59 месяцев. Луция Градецкая выиграла свой 2-й титул в году и 11-й за карьеру на соревнованиях ассоциации, в 5-й раз подряд победила на бад-гаштанских соревнованиях. Бирнерова — её четвёртая партнёрша на этом пути.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Австрия
Теннис
Июль 2011 года
2011